Arnold Hirtz (1910–XX secolo) – hockeista su ghiaccio svizzero
 Dagmar Hirtz (1941) – regista cinematografico, montatore, sceneggiatore, regista televisivo e produttore cinematografico tedesco
 Hans Hirtz (1400-1463) – pittore tedesco
 Klaus-Peter Hirtz (1945) – militare tedesco
 Peter Hirtz (1937) – docente tedesco